Název Kamenný rybník má více rybníků:

 Kamenný rybník (u Babic) – severovýchodně od Babic v okrese Olomouc
 Kamenný rybník (u Českých Budějovic) – u Českých Budějovic v okrese České Budějovice
 Kamenný rybník (u Divišovic) – jižně od Divišovic v okrese Příbram
 Kamenný rybník (u Plzně) – severně od Plzně v okrese Plzeň-město
 Kamenný rybník (u Polničky) – severně od Polničky v okresu Žďár nad Sázavou
 Kamenný rybník (u Tučap) – západně od Tučap v okrese Tábor
 Kamenný rybník (u Tuchonic) – u Tuchonic v okrese České Budějovice
 Kamenný rybník (u Záboří) – západně od Záboří v okrese České Budějovice
 Kamenný rybník (u Žďáru nad Sázavou) – jižně od Žďáru nad Sázavou v okresu Žďár nad Sázavou

… nebo také chráněné území:
 Kamenný rybník (rezervace) – přírodní rezervace nad stejnojmenným rybníkem severně od Plzně v okrese Plzeň-město